Darroll Powe (1985) – ex giocatore di hockey su ghiaccio canadese 
 Jerrell Powe (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Leon Powe (1984) – ex cestista statunitense